Література
 «Метаморфози» — поема Публія Овідія Назона
 «Метаморфози» («Золотий осел», «Метаморфози, або Золотий осел») — роман Луція Апулея
 «Метаморфози вищого інтелекту» — роман Роджера Вільямса
Живопис
 «Метаморфози Нарциса» — картина Сальвадора Далі
Музика
 «Шість метаморфоз за Овідієм» — програмна сюїта Бенджаміна Бріттена для гобоя соло
 «Метаморфози» (Metamorphoses) — музичний альбом Жана Мішеля Жарра

Див. також 
 Метаморфоза
 Метаморфоз